До́брый ве́чер! — вечернее приветствие

Телевидение 
 «Добрый вечер» — российская развлекательная телепередача Игоря Угольникова, выходившая с 1997 по 2002 год.